Estrella kan henvise til:

 Estrella (øl) − et mexicansk ølmærke
 Estrella (chips) − et svensk chipsmærke